Loureira – sołectwo w Portugalii, w gminie Vila Verde
 hiszpańska nazwa odmiany winorośli loureiro